Het seizoen 2008-2009 van de Eredivisie was het 120e seizoen van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie sinds de invoering van het landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. De deelnemerslijst verschilde op twee plaatsen van het seizoen daarvoor: FC Volendam promoveerde uit de Eerste divisie door op doelsaldo kampioen te worden. ADO Den Haag promoveerde uit dezelfde divisie na in de finale van de play-offs te hebben gewonnen van RKC Waalwijk.

AZ wist de competitie te winnen, waarmee het zich rechtstreeks plaatste voor Champions League. FC Twente ging als nummer 2 in het seizoen 2009/2010 deelnemen aan de voorronden van de Champions League. Nummers 3 en 4, Ajax en PSV plaatsten zich voor de vierde en derde ronde van Europa League. Heerenveen won de KNVB-beker dit seizoen en plaatste zich daarom ook voor de vierde ronde van de Europa League. De nummers 6 t/m 9 plaatsten zich voor de play-offs om de laatste plaats in de tweede ronde van de Europa League. FC Volendam degradeerde dit seizoen naar de eerste divisie. De nummers 16 (Roda JC) en 17 (De Graafschap) speelden play-offwedstrijden tegen eerstedivisionisten om handhaving in de Eredivisie af te dwingen. Dit lukte Roda JC wel (winst tegen SC Cambuur Leeuwarden), maar De Graafschap niet. Daarvoor in de plaats speelde RKC Waalwijk in het seizoen 2009/10 in de Eredivisie.

Teams 
De volgende teams speelden in de Eredivisie tijdens het seizoen 2008/09.

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Eindstand thuiswedstrijden na reguliere competitie

Eindstand uitwedstrijden na reguliere competitie

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Verhoudingen punten

Verhoudingen doelpunten voor

Verhoudingen doelpunten tegen

Positieverloop per club

Play-offs 
Via play-offs speelden de vier beste ploegen die zich nog niet voor Europees voetbal wisten te plaatsen, FC Groningen, Feyenoord, NAC Breda en FC Utrecht, om een ticket in de Europa League, dat NAC Breda uiteindelijk wist te bemachtigen na het winnen van de play-off finale tegen FC Groningen (1-1 en 0-2).

De nummers 16 en 17 probeerden zich te handhaven in de eredivisie door middel van play-offs met acht teams uit de eerste divisie. Hierin was RKC Waalwijk na drie wedstrijden te sterk voor De Graafschap, terwijl Roda JC zich ternauwernood kon handhaven ten koste van SC Cambuur Leeuwarden, dat in de beslissingswedstrijd na penalty's verloor.

Officiële eindstand

Statistieken

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 6.067.288 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 19.827 per wedstrijd. Dit seizoen is tot dusver het best bezochte seizoen in de geschiedenis van de eredivisie.

Aantal goals per speelronde

Topscorers 

|}

Assists

Gele kaarten

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers (allen keepers) die in het seizoen 2008/09 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Programma

Eredivisie in de media 
Zowel samenvattingen op tv als liveverslagen op de radio worden uitgezonden door de NOS. De liveverslagen op televisie worden door de clubs zelf geëxploiteerd en zijn via verschillende kanalen (tegen betaling) te ontvangen. Het landelijke digitale televisiekanaal Eredivisie Live zendt alle wedstrijden live uit.

Trivia 
 5 van de 18 ploegen begonnen het seizoen met dezelfde trainer als een jaar eerder. Alleen AZ (Louis van Gaal), FC Groningen (Ron Jans), N.E.C. (Mario Been), Roda JC (Raymond Atteveld) en FC Utrecht (Willem van Hanegem) behielden hun coach.
 Na vijf speelronden was Raymond Atteveld van Roda JC de eerste trainer in de Eredivisie die op non-actief werd gezet. Roda JC behaalde uit de eerste vijf wedstrijden slechts 2 punten. Andere trainers in de eredivisie die daarna vertrokken waren Willem van Hanegem (FC Utrecht), Hans Westerhof (Vitesse), Gertjan Verbeek (Feyenoord), Huub Stevens (PSV), Andries Jonker (Willem II), Henk van Stee (De Graafschap), André Wetzel (ADO Den Haag) en Marco van Basten (AFC Ajax)

Zie ook 
 Transfers Eredivisie 2008/09
 Records Eredivisie seizoen 2008/09

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 2008/09
Nederlands voetbalseizoen 2008/09